Sérgio I de Constantinopla (†638) — patriarca de Constantinopla
 Papa Sérgio I (†701) — papa
 Sérgio I de Jerusalém (†855) — patriarca de Jerusalém

Desambiguações de antropônimos